Monts (Indre i Loara) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Monts (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia